Universidad Nacional puede referirse a:

 Universidades Nacionales de Argentina
 Universidad Nacional Abierta (Venezuela)
 Universidad Nacional Agraria de la Selva (Perú)
 Universidad Nacional Autónoma de México
 Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
 Universidad Nacional Australiana
 Universidad Nacional de Panamá (nombre no oficial)
 Universidad Nacional Chung Hsing (Taiwán)
 Universidad Nacional de Colombia
 Universidad Nacional de Costa Rica
 Universidad Nacional de Irlanda
 Universidad Nacional de El Salvador (nombre no oficial)
 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Venezuela)
 Universidad Nacional Experimental del Táchira (Venezuela)
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
 Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (México)
 Universidad Nacional de Tonga